Batalla de Molins de Rei (1808), combat de la Guerra del Francès lluitat el 21 de desembre de 1808.
 Batalla de Molins de Rei (1809), combat de la Guerra del Francès lluitat al març de 1809.